Bolívar eller Bolivar kan syfta på

 Bolívar (valuta) – den valuta som används i Venezuela
 Bolivar (seriefigur) – en seriefigur
 Bolivar (cigarrmärke) – ett cigarrmärke
 Club Bolívar – en fotbollsklubb från La Paz Bolivia
 Simón Bolívar (1783–1830), en sydamerikansk general och nationalist

Geografi

Argentina 

 Partido de Bolívar, kommun, Buenos Aires, 
 San Carlos de Bolívar, kommunhuvudort, Buenos Aires,

Australien 

 Bolivar (del av en befolkad plats), South Australia, Salisbury,

Bolivia 

 Bolívar (provins i Bolivia), provins, 
 Bolívar, Cochabamba, ort,

Colombia 

 Bolívar, Colombia, departement, 
 Bolívar (kommun i Colombia, Santander, lat 6,10, long -74,15), 
 Bolívar (ort i Colombia, Santander, lat 5,99, long -73,77), \
 Bolívar (kommun i Colombia, Valle del Cauca, lat 4,33, long -76,33), 
 Bolívar (ort i Colombia, Valle del Cauca, lat 4,34, long -76,18), 
 Bolívar (kommun i Colombia, Cauca), 
 Ciudad Bolívar (kommun) – en kommun i Colombia
 Ciudad Bolívar (kommunhuvudort) – en kommunhuvudort i Colombia

Ecuador 

 Calceta (ort), Manabí, 
 Bolívar (provins i Ecuador),

USA 

 Bolivar, Missouri, countyhuvudort, Polk County, 
 Bolivar, Tennessee, countyhuvudort, Hardeman County, 
 Bolivar, West Virginia, ort, Jefferson County, 
 Bolivar, New York, Allegany County, 
 Bolivar, New York, Madison County, 
 Bolivar, Ohio, Tuscarawas County, 
 Bolivar, Pennsylvania, Westmoreland County,

Se även 
 Bolivar County – ett county i Mississippi

Venezuela 

 Ciudad Bolívar, Venezuela, delstatshuvudstad, 
 Bolívar (delstat), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar